Gaudeamus může být:
 Gaudeamus igitur – neoficiální studentská hymna
 Gaudeamus (veletrh) – veletrh vysokoškolského vzdělávání
 Gaudeamus (folklorní soubor) – folklorní soubor na Vysoké škole ekonomické v Praze
 Gaudeamus Brno – pěvecký sbor z Brna

Externí odkazy